Давид Ебішер (,  7 лютого 1978, Женева) — колишній швейцарський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Швейцарії.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1996 року виступами за команду «Фрібур-Готтерон».

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 161-м загальним номером командою «Колорадо Аваланч». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Фрібур-Готтерон», «Колорадо Аваланч», «Лугано», «Монреаль Канадієнс», «Фінікс Койотс», «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» та «Тургау».

Загалом провів 227 матчів у НХЛ, включаючи 13 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Швейцарії, провів 25 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 1998.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 2001.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Уродженці Женеви
Швейцарські хокеїсти
Швейцарські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Фрібур-Готтерона»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Хокеїсти «Тургау»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Колорадо Аваланш»